Quereño – abitanti di Quer
Quereño – abitanti di Quero (Spagna)